Първа македонска футболна лига 2002/03 е единадесети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 10 август 2002 г. до 1 юни 2003 г. Групата е съставена от 12 отбора. Шампион е тимът на Вардар.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Таблица с резултати

Първи етап 

* Служебен резултат

Втори етап

Голмайстори

Бележки 
 Република Македония – Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони